

Тітово — село, Промишленнівський округ, Кемеровська область
 Тітово — село, Тогульський район, Алтайський край
 Тітово — присілок, Шарканський район, Удмуртія